Quetzal kan syfta på:

 Quetzal (valuta) – valutan i Guatemala.
 Quetzaler – fågelsläkte, varav praktquetzalen är Guatemalas nationalfågel.